Корзина — может означать:

 Корзина — плетёное изделие, служащее вместилищем для хранения вещей, для упаковки или переноски.
 Кузов (корзина)
 Корзина-дровница
 Подарочная корзина
 Корзина (также урна) — личная ёмкость для сбора мусора.
 Корзина (в монгольфьере — воздушном шаре) — по сути, пассажирская кабина для размещения пассажиров и экипажа (аэронавтов).
 Корзина — мера объёма сыпучих тел.
 Потребительская корзина — набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека.

Техника, программы, дизайн 
 Корзина — элемент графического интерфейса пользователя.
 Корзина — в интернет-магазинах — временное хранилище выбранных товаров перед их заказом.
 Корзина — шасси для установки блейд-серверов для предоставления им доступа к общим компонентам, например, блокам питания и сетевым контроллерам.
 Корзина — шасси для установки программируемых логических контроллеров; часто имеет общую системную шину и цепи питания для устройств вставляемых в корзину.

Спорт 
 Корзина (в баскетболе) — круглое кольцо с сеткой, цель для попадания в неё мячом; см. Баскетбольный щит.
  — самый распространённый тип мишени для диск-гольфа.

Финансы 
 Валютная корзина — набор валют, используемый для определения курса валют или создания международной расчётной единицы.
 Бивалютная корзина — являлась операционным ориентиром курсовой политики Центрального Банка России с 1 февраля 2005 года по 9 ноября 2014 года.

Фамилия 
 Корзина, Галина Александровна (род. 1944) — российский художник-керамист, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

См. также 

 Пляжная корзина
 «Золотая корзина»
 
 Корзиночка — пирожное.
 Корзина ОПЕК